Holdergraben ist ein Gewässername:

 Holdergraben (Aischbach), rechter Zufluss des Aischbachs (Hauptoberlauf der Ammer) in Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Holdergraben (Talhaugraben), rechter Zufluss des Talhaugrabens (zum Burraubach) im Gemeindegebiet von Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Holdengraben, linker Zufluss des Stockengrabens (zum Mühlbach, zum  Karrachbach, zum Kreuthbach, zur Altmühl) bei Steinach am Wald, Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Holderbach
 Holderbrunnen
 Holderklinge